Mikulovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Mikulovice, comune del distretto di Jeseník, nella regione di Olomouc
Mikulovice, comune del distretto di Pardubice, nella regione di Pardubice
Mikulovice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Mikulovice, comune mercato del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale